Okręty US Navy o nazwie USS "Phoenix", pochodzącej od feniksa:
 Pierwszy "Phoenix" został zakupiony przez Continental Navy w 1778.
 Drugi "Phoenix" był 90 tonowym szkunerem uzbrojonym w dwa działa, który został zbudowany w 1841.
 Trzeci "Phoenix" był 404 tonowym byłym statkiem wielorybniczym, który został zakupiony przez Marynarkę w 1861 dla Stone Fleet.
 Czwarty "Phoenix" (CL-46) był lekkim krążownikiem typu Brooklyn, który był w służbie w czasie II wojny światowej. Sprzedany Argentynie, gdzie został przemianowany na ARA "General Belgrano". Zatopiony w czasie wojny falklandzkiej.
 Piąty "Phoenix" (AG-172) był jednostką, którego stępkę położono jako "Capital Victory" (MCV–183) w 1945, następnie przemianowano na "Arizona" w 1948, następnie przemianowano na "Phoenix" w 1962.
 Szósty "Phoenix" (SSN-702) był okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1981.

W fikcyjnym uniwersum Star Trek: The Next Generation, w odcinku "The Wounded" pojawia się okręt kosmiczny USS Phoenix należący do klasy Nebula.

Phoenix